Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jan Apell e Jonas Björkman che hanno battuto in finale Jon Ireland e Andrew Kratzmann 6-0, 6-3.

Teste di serie

 Jan Apell /  Jonas Björkman (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Mikael Tillström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1995
ATP Tour 1995